Cet article retrace les évènements principaux qui se sont déroulés à la World Wrestling Federation durant l'année 1998. Cette année était charnière dans les "Monday Night Wars", la guerre à l'audience faisant rage avec la rivale qui était encore leader à l'époque, la World Championship Wrestling. 1998 sera l'année de l'avènement de l'Ère Attitude qui changera à jamais le business et offrira de nouveau le succès à la WWF qui était encore peu de temps avant au bord du gouffre.

L'avènement de Stone Cold Steve Austin 

La WWF était durant l'année 1997 au plus bas dans les audiences, rien n'allait plus alors que la WCW était à son apogée et à plus grand chose désormais de mettre fin à ces Monday Night Wars. La fédération de Vince McMahon a ainsi décidée de se tourner vers une autre direction pour remonter la pente. Il a été ainsi choisi de montrer un produit avec plus de sexe et de violence au détriment des valeurs « traditionnelles » de la lutte qui étaient partis encore intégrantes de la WWF. Ce changement de direction peut-être symbolisé par une seule et unique personne : Stone Cold Steve Austin. En effet, la popularité de celui-ci était étonnamment grandissante avec son personnage vulgaire, violent et alcoolique, se réclamant être le « fils de pute le plus dur qu'il y ait ». « Stone Cold » devenait ainsi un favori de la foule lors de WrestleMania 13 à la suite du classique livré face à Bret Hart qui lui devenait "heel", tout ça symbolisant un changement radical. Austin au fur et à mesure des mois allait être élevé au rang de superstar mais il faudra surtout attendre 1998 pour voir la montée en puissance de ce phénomène.
Il entrait en rivalité avec le "méchant" boss incarné par Vince McMahon, cette rivalité lui permettra d'accéder au rang d'icône auprès des fans et aussi permettra à la WWF de redresser la barre dans les audiences et d'avoir désormais le "momentum" de son côté. Austin s'en allait remporter pour la seconde année consécutive le Royal Rumble et ainsi s'octroyer une chance pour remporter le titre WWF au main-event de WrestleMania XIV face à Shawn Michaels. Lors de cet évènement, Mike Tyson était l'arbitre spécial de ce fameux combat qui voyait Stone Cold l'emporter et arriver au sommet de la WWF et ainsi aux yeux de certains débuter officiellement ce qui sera "l'Ère Attitude".

La WWF domine de nouveau les Monday Night Wars 

À la suite de WrestleMania XIV et du sacre de Stone Cold, la WWF concrétisait son retour dans la course des "Guerres du Lundi Soir" le 13 avril en remportant pour la première fois depuis 84 semaines la bataille de l'audience face à WCW Monday Nitro.
Lors de cette soirée se voyait opposés dans un match Steve Austin à Vince McMahon, un match qui n'aura pas eu en fait lieu à la suite de l'intervention de Dude Love, mais qui a permis en grande partie à retrouver ce succès. C'était ainsi le début de la fin pour la WCW qui n'a pas su se renouveler, notamment avec son concept marchant en grand sur l'imprévu et la nouveauté. La WWF, elle, a réussi son coup avec son "Attitude Era" composée de sexe et violence. Il n'y avait pas que Stone Cold Steve Austin à l'origine de ce succès, plus généralement de nouveaux personnages plus réalistes, correspondants plus aux caractéristiques des lutteurs ont fait leur apparition. C'était donc le cas d'Austin mais aussi de The Rock qui fit durant cette année-là une ascension fulgurante vers le statut de superstar, devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire à l'époque. Des éléments très controversés ont été apportés comme la Nation of Domination défendant et représentant fièrement la cause afro-américaine, mais surtout le groupe de la D-Generation X mené après la retraite de Shawn Michaels par Triple H et symbolisant presque à lui tout seul "l'Attitude" ; le clan a même mené un raide militaire sur la WCW le 27 avril quand les deux émissions du lundi étaient diffusées dans la même région. L'année 1998 restera comme une année importante pour la WWF qui remarqua l'empreinte de son hégémonie au détriment de sa rivale de la WCW qui débutait peu à peu une descente en enfer.

Chronologie

Janvier 
 18 janvier: PPV WWF Royal Rumble à San Jose.
 Stone Cold Steve Austin remporte pour la deuxième année consécutive le Royal Rumble.
 Shawn Michaels se blesse au dos lors de son match avec The Undertaker, blessure qui ne l'empêchera pas de gagner le match du cercueil mais qui lui affligera une retraite des rings de 4 ans après WrestleMania.
 19 janvier: Fameuse confrontation entre Mike Tyson et Austin lors de RAW is WAR.
 20 janvier: Owen Hart remporte le WWF European Championship de Triple H à l'occasion de RAW is WAR diffusé le 26.

Février 
 15 février: PPV WWF No Way Out of Texas : In Your House à Houston.

Mars 
 16 mars: Triple H a récupéré le titre européen de Owen Hart à l'occasion d'une édition de RAW is WAR.
 29 mars: PPV WrestleMania XIV à Boston.
 "Stone Cold" Steve Austin bat Shawn Michaels pour remporter le WWF Championship.
 The Undertaker bat son demi-frère Kane lors de leur premier combat. Undertaker a dû utiliser 3 tombstone piledriver pour gagner.
 Cactus Jack et Chainsaw Charlie remportent le WWF Tag Team Championship des New Age Outlaws dans un Dumpster match.
 30 mars: Triple H présente sa "nouvelle armée" de DX dont il prend la tête à la suite de la retraite de Shawn Michaels. X-Pac effectue son retour à la WWF.
 Cactus Jack et Chainsaw se font retirer les titres pour ne pas avoir placé les Outlaws dans le bon conteneur. Dans un match revanche en cage, les Outlaws ont remporté face à eux les titres vacants.

Avril 
 4 avril: PPV WWF Mayhem in Manchester à Manchester et exclusif au Royaume-Uni.
 26 avril: PPV WWF Unforgiven: In Your House à Greensboro.
 C'était le PPV où le premier Inferno match a eu lieu mais aussi où le nouveau logo "Attitude" de la fédération était affiché sur les affiches promotionnels.

Mai 
 31 mai: PPV WWF Over the Edge : In Your House à Milwaukee.

Juin 
 28 juin: PPV WWF King of the Ring à Pittsburgh.
 Kane défait Steve Austin dans un First Blood match pour remporter le titre de la WWF.
 Ken Shamrock devient King of the Ring en battant en finale de tournoi The Rock.
 29 juin: Steve Austin récupère son titre face à Kane lors de RAW is WAR.

Juillet 
 13 juillet: Kane et Mankind battent les New Age Outlaws pour remporter les titres par équipe à l'occasion d'une édition de RAW is WAR.
 14 juillet: D'Lo Brown a remporté le titre européen détenu par Triple H à l'occasion de RAW is WAR diffusé le 20.
 26 juillet: PPV WWF Fully Loaded : In Your House à Fresno.
 Steve Austin et l'Undertaker battent Kane et Mankind pour remporter les titres par équipe.

Août 
 10 août: Kane et Mankind battent Austin et Undertaker, les NAO et Owen hart et The Rock pour remporter les titres par équipe à RAW is WAR.
 30 août: PPV WWF SummerSlam au Madison Square Garden de New York.
 Triple H bat The Rock dans un match de l'échelle pour remporter le WWF Intercontinental Championship.
 Les NAO remportent les titres par équipe de Kane et Mankind dans un Falls Count Anywhere match.

Septembre 
 15 septembre: X-Pac a remporté le titre européen de D'Lo Brown à l'occasion de RAW is WAR diffusé le 21.
 Le WWF Women's Championship a fait son apparition et a été remporté par Jacqueline contre Sable.
 27 septembre: PPV WWF Breakdown :In Your House à Hamilton au Canada.
 28 septembre: le titre de la WWF est déclaré vacant après que Kane et l'Undertaker aient effectués le tombé simultanément sur Austin lors d'un match pour le titre la veille à Breakdown.
 29 septembre: D'Lo Brown récupère le titre européen face à X-Pac lors d'une autre édition de RAW is WAR diffusée le 5 octobre.

Octobre 
 9 octobre: le titre Intercontinental de HHH est laissé vacant pour blessure.
 12 octobre: Ken Shamrock bat X-Pac dans la finale d'un tournoi pour remporter le titre Intercontinental à RAW is WAR.
 18 octobre: PPV WWF Judgment Day:In Your House à Chicago.
 X-Pac remporte le titre européen de D'Lo Brown.
 Christian bat Taka Michinoku pour remporter le WWF Light Heavyweight Championship.

Novembre 
 2 novembre: le WWF Hardcore Championship est introduit à RAW is WAR par Vince McMahon et remis à Mankind.
 15 novembre: PPV WWF Survivor Series à St. Louis.
 The Rock bat Mankind dans la finale d'un tournoi pour devenir nouveau champion de la WWF.
 Sable bat Jacqueline pour devenir la nouvelle championne féminine de la WWF.
 17 novembre: Gillberg remporte le titre Light Heavyweight de Christian à RAW is WAR.
 30 novembre: Big Boss Man remporte le titre Hardcore de Mankind à l'occasion d'un match de l'échelle à RAW is WAR.

Décembre 
 13 décembre: PPV WWF Rock Bottom : In Your House à Vancouver au Canada.
 14 décembre: le Big Boss Man et Ken Shamrock battent les NAO pour remporter les titres par équipe lors de RAW is WAR.
 15 décembre: Road Dogg bat le Big Boss Man pour remporter le titre Hardcore à RAW is WAR diffusé le 21.
 29 décembre: Mankind bat The Rock pour remporter le titre de la WWF lors d'une édition de RAW is WAR diffusée le .

Sources et références

Liens externes 

 wwe.com

Catch en 1998